Borisovskij rajon

Bielorussia 

 Borisovskij rajon (o distretto di Barysaŭ) – distretto della regione di Minsk

Russia 

 Borisovskij rajon – distretto dell'oblast' di Belgorod